Vijf bagatellen van Gerald Finzi
 Vijf bagatellen van Alun Hoddinott
 Vijf bagatellen van Marcel Poot
 Vijf bagatellen van Aleksandr Tsjerepnin
 Vijf bagatellen van David van Vactor